North Branch ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 North Branch (Iowa)
 North Branch (Kentucky)
 North Branch (Maryland)
 North Branch (Michigan)
 North Branch (Minnesota)
 North Branch (New Hampshire)
 North Branch (New Jersey)
 North Branch (New York)
 North Branch (Wisconsin), im Jackson County

in Kanada:
 North Branch (Neufundland und Labrador)
 North Branch (Glengarry County, Ontario)
 North Branch (Rainy River District, Ontario)

Siehe auch:
 North Branch Township